Municipio de Rochester puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rochester (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Rochester (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Rochester (condado de Fulton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Rochester (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Rochester (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Rochester (condado de Olmsted, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.
 Municipio de Rochester (condado de Andrew, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Andrew.
 Municipio de Rochester (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.
 Municipio de Rochester (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.